Erndel ist der Familienname folgender Personen: